

Distritos do Peru
 Palca (distrito de Tarma)
 Palca (distrito de Huancavelica)
 Palca (distrito de Tacna)
 Palca (distrito de Lampa)

Desambiguações de topônimos